Dödskyssen kan syfta på:

Dödskyssen (film, 1916) – en svensk film från 1916 av Victor Sjöström
Dödskyssen (film, 1995) – en amerikansk film från 1995 med originaltitel Kiss of Death